|-
|(131001)||2000 WJ180|| align=right|15,7|| align=right|2,697|| align=right|0,242|| align=right|13,83|| align=right|4,429||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131002)||2000 WP188|| align=right|16,0|| align=right|2,258|| align=right|0,129|| align=right|5,02|| align=right|3,393||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131003)||2000 WC192|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,152|| align=right|15,99|| align=right|4,068||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131004)||2000 WT195|| align=right|16,2|| align=right|2,398|| align=right|0,103|| align=right|2,92|| align=right|3,713||MBA||19. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131005)||2000 XF2|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,199|| align=right|3,55|| align=right|4,186||MBA||3. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(131006)||2000 XW3|| align=right|15,5|| align=right|2,611|| align=right|0,240|| align=right|12,27|| align=right|4,218||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131007)||2000 XL8|| align=right|14,9|| align=right|2,651|| align=right|0,218|| align=right|13,35|| align=right|4,316||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131008)||2000 XM8|| align=right|14,7|| align=right|2,577|| align=right|0,200|| align=right|6,73|| align=right|4,136||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131009)||2000 XP9|| align=right|14,6|| align=right|2,627|| align=right|0,111|| align=right|16,48|| align=right|4,258||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131010)||2000 XQ9|| align=right|15,5|| align=right|2,700|| align=right|0,243|| align=right|13,19|| align=right|4,436||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131011)||2000 XA10|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,078|| align=right|14,38|| align=right|4,201||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131012)||2000 XJ10|| align=right|15,2|| align=right|2,666|| align=right|0,110|| align=right|15,13|| align=right|4,352||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131013)||2000 XM10|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,107|| align=right|16,32|| align=right|4,152||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131014)||2000 XG13|| align=right|16,3|| align=right|2,373|| align=right|0,223|| align=right|1,66|| align=right|3,654||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131015)||2000 XV15|| align=right|15,1|| align=right|2,554|| align=right|0,039|| align=right|12,81|| align=right|4,082||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131016)||2000 XX25|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,202|| align=right|11,48|| align=right|4,490||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131017)||2000 XR26|| align=right|15,0|| align=right|2,633|| align=right|0,057|| align=right|13,79|| align=right|4,271||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131018)||2000 XA27|| align=right|15,3|| align=right|2,686|| align=right|0,178|| align=right|12,45|| align=right|4,400||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131019)||2000 XC31|| align=right|15,2|| align=right|2,560|| align=right|0,138|| align=right|15,42|| align=right|4,095||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131020)||2000 XG32|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,240|| align=right|15,44|| align=right|4,189||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131021)||2000 XR33|| align=right|15,3|| align=right|2,645|| align=right|0,137|| align=right|11,60|| align=right|4,302||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131022)||2000 XQ37|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,228|| align=right|14,01|| align=right|4,245||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131023)||2000 XK38|| align=right|15,1|| align=right|2,672|| align=right|0,188|| align=right|16,32|| align=right|4,367||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131024)||2000 XD39|| align=right|15,1|| align=right|2,619|| align=right|0,151|| align=right|11,74|| align=right|4,239||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131025)||2000 XO39|| align=right|15,0|| align=right|2,560|| align=right|0,077|| align=right|14,44|| align=right|4,095||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131026)||2000 XE41|| align=right|15,0|| align=right|2,622|| align=right|0,216|| align=right|11,93|| align=right|4,246||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131027)||2000 XP42|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,108|| align=right|15,18|| align=right|4,217||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131028)||2000 XQ42|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,122|| align=right|12,91|| align=right|4,330||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131029)||2000 XV42|| align=right|14,4|| align=right|2,615|| align=right|0,167|| align=right|16,69|| align=right|4,228||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131030)||2000 XG46|| align=right|15,6|| align=right|2,641|| align=right|0,176|| align=right|29,84|| align=right|4,291||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131031)||2000 XU46|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,157|| align=right|12,51|| align=right|4,295||MBA||7. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131032)||2000 XQ48|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,155|| align=right|7,68|| align=right|4,134||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131033)||2000 XG50|| align=right|14,8|| align=right|2,773|| align=right|0,129|| align=right|12,89|| align=right|4,616||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131034)||2000 XZ52|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,084|| align=right|12,49|| align=right|4,247||MBA||6. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131035)||2000 XV53|| align=right|16,7|| align=right|2,385|| align=right|0,111|| align=right|1,86|| align=right|3,683||MBA||5. prosince 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(131036)||2000 YE|| align=right|15,4|| align=right|2,435|| align=right|0,206|| align=right|24,26|| align=right|3,799||MBA||16. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131037)||2000 YN|| align=right|15,0|| align=right|2,635|| align=right|0,040|| align=right|21,70|| align=right|4,277||MBA||16. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131038)||2000 YP|| align=right|15,4|| align=right|2,768|| align=right|0,290|| align=right|31,43|| align=right|4,604||MBA||16. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131039)||2000 YO2|| align=right|15,8|| align=right|2,644|| align=right|0,265|| align=right|13,06|| align=right|4,299||MBA||17. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131040)||2000 YM8|| align=right|16,4|| align=right|2,438|| align=right|0,206|| align=right|3,42|| align=right|3,806||MBA||16. prosince 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(131041)||2000 YA13|| align=right|15,2|| align=right|2,698|| align=right|0,216|| align=right|10,10|| align=right|4,430||MBA||24. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(131042)||2000 YF16|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,191|| align=right|2,97|| align=right|4,203||MBA||23. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(131043)||2000 YU25|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,156|| align=right|2,22|| align=right|4,152||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131044)||2000 YB26|| align=right|15,7|| align=right|2,613|| align=right|0,118|| align=right|3,91|| align=right|4,224||MBA||23. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131045)||2000 YH32|| align=right|16,2|| align=right|2,168|| align=right|0,270|| align=right|4,45|| align=right|3,193||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131046)||2000 YX32|| align=right|16,3|| align=right|2,211|| align=right|0,231|| align=right|7,02|| align=right|3,287||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131047)||2000 YB35|| align=right|15,0|| align=right|2,788|| align=right|0,283|| align=right|13,86|| align=right|4,653||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131048)||2000 YM38|| align=right|16,1|| align=right|2,618|| align=right|0,057|| align=right|2,83|| align=right|4,236||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131049)||2000 YP38|| align=right|16,1|| align=right|2,332|| align=right|0,170|| align=right|3,82|| align=right|3,560||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131050)||2000 YF48|| align=right|15,8|| align=right|2,421|| align=right|0,228|| align=right|2,18|| align=right|3,766||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131051)||2000 YK48|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,112|| align=right|3,84|| align=right|3,668||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131052)||2000 YW48|| align=right|16,2|| align=right|2,283|| align=right|0,123|| align=right|7,49|| align=right|3,450||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131053)||2000 YY50|| align=right|15,6|| align=right|2,718|| align=right|0,173|| align=right|14,83|| align=right|4,481||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131054)||2000 YA53|| align=right|15,9|| align=right|2,570|| align=right|0,187|| align=right|4,97|| align=right|4,118||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131055)||2000 YP54|| align=right|15,7|| align=right|2,605|| align=right|0,217|| align=right|2,73|| align=right|4,204||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131056)||2000 YU54|| align=right|15,3|| align=right|2,587|| align=right|0,125|| align=right|8,42|| align=right|4,159||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131057)||2000 YG56|| align=right|15,5|| align=right|2,660|| align=right|0,067|| align=right|12,53|| align=right|4,338||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131058)||2000 YE58|| align=right|16,0|| align=right|2,438|| align=right|0,196|| align=right|1,08|| align=right|3,805||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131059)||2000 YP59|| align=right|15,4|| align=right|2,591|| align=right|0,199|| align=right|1,82|| align=right|4,169||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131060)||2000 YB62|| align=right|15,1|| align=right|2,663|| align=right|0,136|| align=right|11,60|| align=right|4,344||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131061)||2000 YG62|| align=right|15,8|| align=right|2,447|| align=right|0,110|| align=right|1,93|| align=right|3,827||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131062)||2000 YG69|| align=right|16,2|| align=right|2,576|| align=right|0,197|| align=right|4,31|| align=right|4,133||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131063)||2000 YP69|| align=right|15,9|| align=right|2,576|| align=right|0,134|| align=right|4,57|| align=right|4,134||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131064)||2000 YA70|| align=right|15,6|| align=right|2,552|| align=right|0,181|| align=right|4,81|| align=right|4,076||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131065)||2000 YS75|| align=right|16,6|| align=right|2,601|| align=right|0,241|| align=right|1,13|| align=right|4,193||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131066)||2000 YF77|| align=right|14,8|| align=right|2,661|| align=right|0,055|| align=right|13,63|| align=right|4,340||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131067)||2000 YO78|| align=right|15,2|| align=right|2,640|| align=right|0,202|| align=right|11,62|| align=right|4,290||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131068)||2000 YT79|| align=right|16,0|| align=right|2,207|| align=right|0,206|| align=right|4,95|| align=right|3,277||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131069)||2000 YD83|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,146|| align=right|3,02|| align=right|4,164||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131070)||2000 YY85|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,134|| align=right|15,14|| align=right|4,116||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131071)||2000 YR89|| align=right|16,3|| align=right|2,631|| align=right|0,139|| align=right|2,59|| align=right|4,267||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131072)||2000 YH91|| align=right|16,2|| align=right|2,383|| align=right|0,194|| align=right|0,65|| align=right|3,679||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131073)||2000 YQ91|| align=right|15,7|| align=right|2,452|| align=right|0,160|| align=right|3,38|| align=right|3,839||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131074)||2000 YZ92|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,089|| align=right|10,63|| align=right|4,132||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131075)||2000 YP94|| align=right|15,6|| align=right|2,629|| align=right|0,043|| align=right|4,03|| align=right|4,262||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131076)||2000 YC103|| align=right|15,0|| align=right|2,698|| align=right|0,227|| align=right|7,51|| align=right|4,431||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131077)||2000 YH105|| align=right|14,7|| align=right|2,759|| align=right|0,313|| align=right|8,73|| align=right|4,581||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131078)||2000 YL106|| align=right|15,3|| align=right|2,453|| align=right|0,203|| align=right|2,38|| align=right|3,841||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131079)||2000 YG110|| align=right|15,2|| align=right|2,704|| align=right|0,120|| align=right|17,88|| align=right|4,446||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131080)||2000 YC111|| align=right|15,6|| align=right|2,610|| align=right|0,105|| align=right|4,62|| align=right|4,216||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131081)||2000 YG119|| align=right|16,4|| align=right|2,721|| align=right|0,227|| align=right|9,52|| align=right|4,489||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131082)||2000 YG121|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,113|| align=right|14,72|| align=right|4,227||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131083)||2000 YV122|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,255|| align=right|12,10|| align=right|4,255||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131084)||2000 YE123|| align=right|15,7|| align=right|2,616|| align=right|0,170|| align=right|9,33|| align=right|4,231||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131085)||2000 YL124|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,170|| align=right|3,38|| align=right|3,729||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131086)||2000 YT126|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,120|| align=right|13,37|| align=right|4,225||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131087)||2000 YM127|| align=right|15,8|| align=right|2,610|| align=right|0,140|| align=right|4,83|| align=right|4,216||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(131088)||2000 YZ131|| align=right|15,1|| align=right|2,980|| align=right|0,054|| align=right|3,56|| align=right|5,144||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131089)||2000 YY134|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,153|| align=right|13,52|| align=right|4,136||MBA||17. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131090)||2000 YY136|| align=right|14,9|| align=right|2,586|| align=right|0,095|| align=right|13,93|| align=right|4,158||MBA||23. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131091)||2000 YG140|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,067|| align=right|15,84|| align=right|4,221||MBA||31. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131092)||2000 YP142|| align=right|15,9|| align=right|2,564|| align=right|0,083|| align=right|5,56|| align=right|4,105||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131093)||2000 YV142|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,257|| align=right|27,03|| align=right|4,219||MBA||31. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131094)||2001 AQ3|| align=right|15,2|| align=right|2,697|| align=right|0,162|| align=right|13,55|| align=right|4,428||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131095)||2001 AW3|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,163|| align=right|4,55|| align=right|4,110||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131096)||2001 AT5|| align=right|15,5|| align=right|2,631|| align=right|0,216|| align=right|3,17|| align=right|4,268||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131097)||2001 AG8|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,154|| align=right|9,73|| align=right|3,640||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131098)||2001 AL13|| align=right|15,6|| align=right|2,693|| align=right|0,154|| align=right|9,00|| align=right|4,419||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131099)||2001 AP13|| align=right|15,1|| align=right|2,731|| align=right|0,102|| align=right|8,55|| align=right|4,512||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131100)||2001 AB20|| align=right|14,8|| align=right|2,551|| align=right|0,071|| align=right|7,43|| align=right|4,074||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131101)||2001 AA21|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,136|| align=right|6,76|| align=right|3,708||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131102)||2001 AB24|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,194|| align=right|3,47|| align=right|3,769||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131103)||2001 AS26|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,276|| align=right|8,72|| align=right|4,333||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131104)||2001 AN28|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,142|| align=right|11,29|| align=right|4,535||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131105)||2001 AV28|| align=right|16,2|| align=right|2,453|| align=right|0,169|| align=right|3,07|| align=right|3,840||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131106)||2001 AN29|| align=right|15,4|| align=right|2,473|| align=right|0,173|| align=right|3,32|| align=right|3,889||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131107)||2001 AV30|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,120|| align=right|14,30|| align=right|4,092||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131108)||2001 AO32|| align=right|15,5|| align=right|2,586|| align=right|0,137|| align=right|5,68|| align=right|4,159||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131109)||2001 AA33|| align=right|16,1|| align=right|2,574|| align=right|0,168|| align=right|4,18|| align=right|4,130||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131110)||2001 AS34|| align=right|15,0|| align=right|2,552|| align=right|0,193|| align=right|4,74|| align=right|4,077||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131111)||2001 AN35|| align=right|15,1|| align=right|2,735|| align=right|0,136|| align=right|9,29|| align=right|4,523||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131112)||2001 AQ35|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,153|| align=right|12,13|| align=right|4,235||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131113)||2001 AO45|| align=right|15,4|| align=right|2,735|| align=right|0,216|| align=right|6,19|| align=right|4,523||MBA||15. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131114)||2001 AY48|| align=right|14,8|| align=right|2,695|| align=right|0,175|| align=right|31,34|| align=right|4,423||MBA||15. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131115)||2001 BN|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,070|| align=right|7,94|| align=right|4,282||MBA||17. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(131116)||2001 BS|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,200|| align=right|14,66|| align=right|4,329||MBA||17. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(131117)||2001 BC1|| align=right|15,7|| align=right|2,606|| align=right|0,141|| align=right|6,48|| align=right|4,206||MBA||16. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131118)||2001 BA4|| align=right|15,3|| align=right|2,775|| align=right|0,200|| align=right|8,94|| align=right|4,621||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131119)||2001 BK4|| align=right|14,9|| align=right|2,435|| align=right|0,207|| align=right|15,41|| align=right|3,799||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131120)||2001 BY4|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,111|| align=right|13,43|| align=right|4,119||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131121)||2001 BS7|| align=right|15,6|| align=right|2,678|| align=right|0,135|| align=right|3,72|| align=right|4,383||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131122)||2001 BG11|| align=right|16,7|| align=right|2,387|| align=right|0,236|| align=right|2,59|| align=right|3,688||MBA||19. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131123)||2001 BO22|| align=right|15,7|| align=right|2,635|| align=right|0,123|| align=right|3,63|| align=right|4,277||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131124)||2001 BT22|| align=right|16,1|| align=right|2,599|| align=right|0,075|| align=right|1,64|| align=right|4,190||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131125)||2001 BD24|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,259|| align=right|18,97|| align=right|4,186||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131126)||2001 BD28|| align=right|14,9|| align=right|2,667|| align=right|0,058|| align=right|15,07|| align=right|4,354||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131127)||2001 BJ31|| align=right|15,7|| align=right|2,608|| align=right|0,150|| align=right|4,47|| align=right|4,211||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131128)||2001 BX31|| align=right|16,3|| align=right|2,655|| align=right|0,293|| align=right|0,41|| align=right|4,326||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131129)||2001 BE36|| align=right|15,4|| align=right|2,710|| align=right|0,076|| align=right|3,32|| align=right|4,460||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131130)||2001 BH36|| align=right|15,0|| align=right|2,691|| align=right|0,116|| align=right|13,81|| align=right|4,414||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131131)||2001 BL36|| align=right|15,5|| align=right|2,755|| align=right|0,079|| align=right|8,74|| align=right|4,572||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131132)||2001 BW36|| align=right|16,8|| align=right|2,417|| align=right|0,062|| align=right|6,87|| align=right|3,758||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131133)||2001 BA41|| align=right|15,1|| align=right|2,792|| align=right|0,122|| align=right|7,33|| align=right|4,663||MBA||24. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131134)||2001 BD44|| align=right|14,5|| align=right|2,731|| align=right|0,123|| align=right|15,57|| align=right|4,512||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131135)||2001 BW46|| align=right|15,3|| align=right|2,807|| align=right|0,214|| align=right|8,16|| align=right|4,701||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131136)||2001 BT47|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,074|| align=right|12,87|| align=right|4,489||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131137)||2001 BC50|| align=right|15,5|| align=right|2,803|| align=right|0,171|| align=right|12,65|| align=right|4,692||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131138)||2001 BV50|| align=right|15,1|| align=right|2,755|| align=right|0,150|| align=right|7,50|| align=right|4,573||MBA||28. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(131139)||2001 BE52|| align=right|15,6|| align=right|2,625|| align=right|0,106|| align=right|4,01|| align=right|4,253||MBA||17. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131140)||2001 BV52|| align=right|14,7|| align=right|2,662|| align=right|0,109|| align=right|11,56|| align=right|4,343||MBA||17. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131141)||2001 BX53|| align=right|15,6|| align=right|2,569|| align=right|0,149|| align=right|7,85|| align=right|4,117||MBA||18. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131142)||2001 BF57|| align=right|15,8|| align=right|2,449|| align=right|0,116|| align=right|6,79|| align=right|3,832||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131143)||2001 BM62|| align=right|14,8|| align=right|2,772|| align=right|0,142|| align=right|9,84|| align=right|4,615||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131144)||2001 BF63|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,107|| align=right|12,96|| align=right|4,190||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131145)||2001 BZ72|| align=right|14,9|| align=right|2,850|| align=right|0,134|| align=right|6,13|| align=right|4,809||MBA||27. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131146)||2001 BN73|| align=right|15,5|| align=right|2,687|| align=right|0,110|| align=right|10,77|| align=right|4,403||MBA||29. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131147)||2001 BD75|| align=right|15,0|| align=right|2,591|| align=right|0,290|| align=right|16,60|| align=right|4,169||MBA||31. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131148)||2001 BM79|| align=right|16,6|| align=right|2,779|| align=right|0,200|| align=right|1,04|| align=right|4,632||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131149)||2001 BF80|| align=right|16,1|| align=right|2,697|| align=right|0,228|| align=right|10,12|| align=right|4,428||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131150)||2001 BE82|| align=right|14,9|| align=right|2,639|| align=right|0,147|| align=right|12,12|| align=right|4,286||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131151)||2001 CD7|| align=right|15,0|| align=right|2,749|| align=right|0,055|| align=right|5,72|| align=right|4,556||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131152)||2001 CH9|| align=right|16,1|| align=right|2,682|| align=right|0,081|| align=right|5,02|| align=right|4,392||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131153)||2001 CV9|| align=right|14,7|| align=right|2,533|| align=right|0,196|| align=right|13,80|| align=right|4,030||MBA||2. února 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(131154)||2001 CZ9|| align=right|15,7|| align=right|2,755|| align=right|0,260|| align=right|8,03|| align=right|4,573||MBA||3. února 2001||Piera||J. Guarro
|-
|(131155)||2001 CC10|| align=right|15,9|| align=right|2,665|| align=right|0,073|| align=right|7,97|| align=right|4,351||MBA||2. února 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(131156)||2001 CK14|| align=right|15,6|| align=right|2,676|| align=right|0,184|| align=right|4,80|| align=right|4,378||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131157)||2001 CH16|| align=right|15,2|| align=right|3,037|| align=right|0,175|| align=right|6,57|| align=right|5,292||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131158)||2001 CD18|| align=right|15,6|| align=right|2,845|| align=right|0,171|| align=right|2,29|| align=right|4,798||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131159)||2001 CS19|| align=right|15,0|| align=right|2,763|| align=right|0,266|| align=right|9,60|| align=right|4,592||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131160)||2001 CQ21|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,160|| align=right|9,60|| align=right|4,508||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131161)||2001 CL23|| align=right|14,7|| align=right|2,665|| align=right|0,161|| align=right|10,80|| align=right|4,350||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131162)||2001 CO24|| align=right|16,0|| align=right|2,560|| align=right|0,092|| align=right|4,86|| align=right|4,096||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131163)||2001 CT26|| align=right|15,0|| align=right|2,704|| align=right|0,097|| align=right|11,62|| align=right|4,446||MBA||1. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131164)||2001 CW27|| align=right|15,3|| align=right|2,800|| align=right|0,174|| align=right|13,01|| align=right|4,685||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131165)||2001 CU28|| align=right|14,8|| align=right|2,766|| align=right|0,155|| align=right|10,63|| align=right|4,600||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131166)||2001 CK30|| align=right|15,6|| align=right|2,622|| align=right|0,110|| align=right|1,13|| align=right|4,245||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131167)||2001 CH31|| align=right|15,4|| align=right|2,549|| align=right|0,070|| align=right|6,16|| align=right|4,068||MBA||3. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131168)||2001 CR32|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,086|| align=right|13,96|| align=right|4,279||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131169)||2001 CX32|| align=right|15,1|| align=right|2,793|| align=right|0,131|| align=right|14,27|| align=right|4,666||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131170)||2001 CD34|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,185|| align=right|14,27|| align=right|4,561||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131171)||2001 CO36|| align=right|15,0|| align=right|2,585|| align=right|0,303|| align=right|5,87|| align=right|4,154||MBA||15. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(131172)||2001 CV37|| align=right|14,9|| align=right|2,671|| align=right|0,041|| align=right|22,76|| align=right|4,365||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131173)||2001 CN38|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,152|| align=right|12,38|| align=right|4,202||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131174)||2001 CW38|| align=right|15,2|| align=right|2,728|| align=right|0,112|| align=right|14,22|| align=right|4,505||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131175)||2001 CX38|| align=right|15,5|| align=right|2,781|| align=right|0,194|| align=right|9,30|| align=right|4,636||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131176)||2001 CE39|| align=right|14,6|| align=right|2,634|| align=right|0,199|| align=right|10,60|| align=right|4,274||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131177)||2001 CL39|| align=right|15,1|| align=right|2,683|| align=right|0,220|| align=right|12,16|| align=right|4,394||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131178)||2001 CK40|| align=right|14,6|| align=right|2,797|| align=right|0,127|| align=right|10,39|| align=right|4,678||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131179)||2001 CW40|| align=right|15,6|| align=right|2,580|| align=right|0,079|| align=right|15,70|| align=right|4,144||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131180)||2001 CR41|| align=right|15,5|| align=right|2,990|| align=right|0,124|| align=right|2,18|| align=right|5,168||MBA||15. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(131181)||2001 CT41|| align=right|16,0|| align=right|2,768|| align=right|0,050|| align=right|5,77|| align=right|4,604||MBA||15. února 2001||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(131182)||2001 CC43|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,037|| align=right|22,72|| align=right|4,406||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131183)||2001 CJ45|| align=right|14,5|| align=right|2,721|| align=right|0,192|| align=right|26,53|| align=right|4,487||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131184)||2001 CE46|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,143|| align=right|18,03|| align=right|4,387||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131185)||2001 CR46|| align=right|15,7|| align=right|2,730|| align=right|0,160|| align=right|10,65|| align=right|4,511||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131186)||2001 DS|| align=right|15,8|| align=right|2,713|| align=right|0,124|| align=right|4,50|| align=right|4,467||MBA||16. února 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(131187)||2001 DW|| align=right|16,7|| align=right|2,635|| align=right|0,092|| align=right|1,72|| align=right|4,277||MBA||16. února 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(131188)||2001 DE2|| align=right|15,4|| align=right|2,678|| align=right|0,048|| align=right|12,24|| align=right|4,382||MBA||16. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131189)||2001 DO3|| align=right|15,3|| align=right|2,448|| align=right|0,185|| align=right|7,29|| align=right|3,830||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131190)||2001 DH6|| align=right|14,9|| align=right|2,728|| align=right|0,106|| align=right|11,79|| align=right|4,505||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131191)||2001 DC7|| align=right|15,3|| align=right|2,738|| align=right|0,023|| align=right|9,00|| align=right|4,529||MBA||17. února 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(131192)||2001 DN7|| align=right|15,4|| align=right|2,630|| align=right|0,191|| align=right|12,56|| align=right|4,263||MBA||16. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(131193)||2001 DY7|| align=right|15,9|| align=right|2,779|| align=right|0,123|| align=right|3,44|| align=right|4,631||MBA||17. února 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(131194)||2001 DD10|| align=right|15,3|| align=right|2,781|| align=right|0,185|| align=right|7,65|| align=right|4,638||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131195)||2001 DZ11|| align=right|15,3|| align=right|2,794|| align=right|0,155|| align=right|7,84|| align=right|4,669||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131196)||2001 DY17|| align=right|14,5|| align=right|2,726|| align=right|0,078|| align=right|10,54|| align=right|4,501||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131197)||2001 DA18|| align=right|15,8|| align=right|2,704|| align=right|0,104|| align=right|8,33|| align=right|4,446||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131198)||2001 DW19|| align=right|15,1|| align=right|2,544|| align=right|0,110|| align=right|16,83|| align=right|4,057||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131199)||2001 DO23|| align=right|15,4|| align=right|2,769|| align=right|0,107|| align=right|6,00|| align=right|4,607||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131200)||2001 DD27|| align=right|14,9|| align=right|2,739|| align=right|0,102|| align=right|4,70|| align=right|4,532||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131201)||2001 DN27|| align=right|15,8|| align=right|2,726|| align=right|0,134|| align=right|5,02|| align=right|4,499||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131202)||2001 DS28|| align=right|15,7|| align=right|2,753|| align=right|0,082|| align=right|5,50|| align=right|4,566||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131203)||2001 DT29|| align=right|15,0|| align=right|2,784|| align=right|0,010|| align=right|7,33|| align=right|4,646||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131204)||2001 DE32|| align=right|15,6|| align=right|2,641|| align=right|0,181|| align=right|9,83|| align=right|4,290||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131205)||2001 DK36|| align=right|16,2|| align=right|2,631|| align=right|0,033|| align=right|3,03|| align=right|4,267||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131206)||2001 DV41|| align=right|15,9|| align=right|2,520|| align=right|0,173|| align=right|3,46|| align=right|4,001||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131207)||2001 DH43|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,035|| align=right|6,17|| align=right|4,516||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131208)||2001 DH48|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,072|| align=right|5,82|| align=right|4,507||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131209)||2001 DS48|| align=right|14,9|| align=right|2,736|| align=right|0,096|| align=right|9,73|| align=right|4,524||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131210)||2001 DV48|| align=right|16,2|| align=right|2,730|| align=right|0,232|| align=right|8,67|| align=right|4,510||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131211)||2001 DE49|| align=right|15,1|| align=right|2,533|| align=right|0,021|| align=right|10,14|| align=right|4,030||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131212)||2001 DU49|| align=right|15,6|| align=right|2,740|| align=right|0,135|| align=right|8,50|| align=right|4,535||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131213)||2001 DP50|| align=right|15,3|| align=right|2,732|| align=right|0,130|| align=right|13,71|| align=right|4,514||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131214)||2001 DV62|| align=right|16,1|| align=right|2,720|| align=right|0,011|| align=right|2,63|| align=right|4,484||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131215)||2001 DB63|| align=right|15,0|| align=right|2,689|| align=right|0,053|| align=right|14,12|| align=right|4,409||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131216)||2001 DL63|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,119|| align=right|14,62|| align=right|4,335||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131217)||2001 DW67|| align=right|15,7|| align=right|2,680|| align=right|0,154|| align=right|13,80|| align=right|4,388||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131218)||2001 DL71|| align=right|15,5|| align=right|2,691|| align=right|0,104|| align=right|6,58|| align=right|4,415||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131219)||2001 DT76|| align=right|15,3|| align=right|2,877|| align=right|0,256|| align=right|4,21|| align=right|4,880||MBA||21. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131220)||2001 DN78|| align=right|15,8|| align=right|2,782|| align=right|0,015|| align=right|1,62|| align=right|4,639||MBA||22. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131221)||2001 DZ80|| align=right|15,7|| align=right|2,795|| align=right|0,100|| align=right|8,92|| align=right|4,671||MBA||22. února 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(131222)||2001 DW82|| align=right|16,3|| align=right|2,666|| align=right|0,074|| align=right|8,86|| align=right|4,352||MBA||22. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131223)||2001 DQ91|| align=right|15,5|| align=right|2,784|| align=right|0,188|| align=right|7,91|| align=right|4,645||MBA||20. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131224)||2001 DT92|| align=right|15,4|| align=right|2,791|| align=right|0,094|| align=right|4,56|| align=right|4,663||MBA||19. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131225)||2001 DD93|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,130|| align=right|10,75|| align=right|4,432||MBA||19. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131226)||2001 DM93|| align=right|15,2|| align=right|2,787|| align=right|0,160|| align=right|6,62|| align=right|4,653||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131227)||2001 DZ95|| align=right|15,7|| align=right|2,633|| align=right|0,030|| align=right|4,13|| align=right|4,272||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131228)||2001 DK97|| align=right|15,3|| align=right|2,602|| align=right|0,052|| align=right|10,04|| align=right|4,197||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131229)||2001 DU100|| align=right|14,9|| align=right|2,655|| align=right|0,127|| align=right|12,10|| align=right|4,325||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131230)||2001 DD101|| align=right|15,4|| align=right|2,726|| align=right|0,088|| align=right|8,21|| align=right|4,500||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131231)||2001 DJ101|| align=right|15,1|| align=right|2,667|| align=right|0,063|| align=right|14,14|| align=right|4,355||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131232)||2001 DC103|| align=right|15,3|| align=right|2,789|| align=right|0,119|| align=right|10,33|| align=right|4,658||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131233)||2001 DL105|| align=right|16,3|| align=right|2,667|| align=right|0,189|| align=right|2,99|| align=right|4,354||MBA||16. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131234)||2001 DT107|| align=right|15,2|| align=right|2,663|| align=right|0,188|| align=right|11,74|| align=right|4,344||MBA||22. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131235)||2001 DA109|| align=right|16,1|| align=right|2,852|| align=right|0,099|| align=right|2,76|| align=right|4,816||MBA||17. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131236)||2001 ER|| align=right|15,1|| align=right|2,687|| align=right|0,046|| align=right|16,62|| align=right|4,404||MBA||4. března 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(131237)||2001 EE1|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,110|| align=right|11,64|| align=right|4,314||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131238)||2001 EW1|| align=right|15,0|| align=right|2,736|| align=right|0,112|| align=right|9,16|| align=right|4,524||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131239)||2001 EB2|| align=right|14,8|| align=right|2,678|| align=right|0,138|| align=right|12,44|| align=right|4,382||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131240)||2001 EN8|| align=right|14,7|| align=right|2,731|| align=right|0,128|| align=right|3,87|| align=right|4,513||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131241)||2001 EY8|| align=right|15,3|| align=right|2,801|| align=right|0,019|| align=right|5,59|| align=right|4,686||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131242)||2001 EE9|| align=right|16,1|| align=right|2,673|| align=right|0,136|| align=right|4,55|| align=right|4,370||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131243)||2001 EV14|| align=right|15,2|| align=right|2,747|| align=right|0,211|| align=right|13,25|| align=right|4,551||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131244)||2001 FD|| align=right|15,5|| align=right|2,778|| align=right|0,156|| align=right|8,89|| align=right|4,630||MBA||18. března 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(131245)||2001 FF1|| align=right|15,8|| align=right|2,793|| align=right|0,082|| align=right|4,35|| align=right|4,666||MBA||16. března 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(131246)||2001 FH4|| align=right|16,3|| align=right|2,640|| align=right|0,068|| align=right|3,42|| align=right|4,288||MBA||16. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131247)||2001 FU4|| align=right|15,4|| align=right|2,941|| align=right|0,096|| align=right|10,08|| align=right|5,042||MBA||19. března 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(131248)||2001 FX8|| align=right|15,7|| align=right|2,776|| align=right|0,105|| align=right|15,45|| align=right|4,623||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131249)||2001 FP12|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,175|| align=right|3,27|| align=right|4,525||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131250)||2001 FV13|| align=right|15,8|| align=right|2,956|| align=right|0,041|| align=right|2,75|| align=right|5,082||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek